Kærbøl kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærbøl (Grindsted Sogn) – en bebyggelse i Grindsted Sogn, Billund Kommune
 Kærbøl (Farup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Farup Sogn, Esbjerg Kommune